Buxhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Buxhofer († 2014), Schweizer Journalist
 Matthias Buxhofer (* 1973), österreichischer Radrennfahrer, Duathlet und Triathlet
 Sabine Buxhofer (* 1979), österreichische Triathletin und Duathletin